Cowan podría referirse a:

 Cowan (California)
 Cowan (Indiana)
 Cowan (Tennessee)

Personas 
 Clyde Cowan: codescubridor del neutrino
 Glenn Cowan: jugador de Tenis de Mesa

Autores de nombres científicos 
 A.M.Cowan - Adeline May Cowan fl. 1929
 C.P.Cowan - C.P. Cowan fl. 1986
 C.C.Cowan - Clark C. Cowan fl. 1993
 Cowan - John Macqueen Cowan 1891-1960
 R.S.Cowan - Richard Sumner Cowan 1921-1997